Amerikai Egyesült Államok
Truro, település Massachusetts államban

 Anglia
Truro, city státuszú város Cornwallban
Truro, folyó Cornwallban

 Kanada
Truro, település Új-Skócia tartományban